Nergal (god), een god uit de Babylonische mythologie
de artiestennaam van de Poolse zanger-gitarist Adam Darski